Selman peut se référer à :

Patronyme 
 , professeur d'informatique américain ;
  (1939-), entraîneur de hockey sur glace américain ;
 , historienne américaine ;
  (1878-1937), réalisateur américain ;
 , femme militaire turque ;
  (-1426), homme politique britannique ;
  (fl. 1414-1435), homme politique britannique ;
 John Selman (1839-1896), hors-la-loi américain ;
 Matt Selman (1971-), scénariste et producteur américain ;
 , lyriciste américain ;
  (1995-), joueur de cricket australo-américain ;
  (1986-), athlète de triple-saut macédonien ;
  (1942-), psychologue américain ;
  (1963-2020), arbitre de football chilien ;
  (1990-), joueur de baseball américain ;
  (1989-), joueur de cricket indien.

Toponyme 
 , communauté non-incorporée du Texas ;
 , communauté non-incorporée de la Floride ;
 Selman, communauté non-incorporée de l'Oklahoma ;
 , village de Turquie ;
 , communauté non-incorporée du Texas.

Voir aussi